Cara Black e Sania Mirza erano le detentrici del titolo ma sono state sconfitte in finale da Andrea Hlaváčková e Peng Shuai per 6-4, 6-4.

Teste di serie
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Sara Errani /  Roberta Vinci (quarti di finale)
  Cara Black /  Sania Mirza (finale)
  Květa Peschke /  Katarina Srebotnik (secondo turno)
  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (quarti di finale)

  Andrea Hlaváčková /  Peng Shuai (campionesse)
  Alla Kudrjavceva /  Anastasija Rodionova (semifinale)
  Garbiñe Muguruza /  Carla Suárez Navarro (quarti d finale)
  Martina Hingis /  Flavia Pennetta (secondo turno)

Wildcard
 
  Simona Halep /  Raluca Olaru (secondo turno, ritirate)
  Han Xinyun /  Zhang Kailin (secondo turno)

  Bethanie Mattek-Sands /  Zheng Saisai (primo turno)

Tabellone

Fase Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 

WTA Tour 2014
China Open 2014